Кълъраш, Калараш, Калъраш или Кълараш са различни форми на записване на български език на румънското име на населено място Călăraşi, породени от особеностите румънската гласна „ă“ – нещо средно между българските „а“ и „ъ“. В различните произношения крайното „и“ не се произнася, произнася се много късо или е доста отчетливо, което води до още разновидности на записване – Кълъраши и Калараши.

Името може да се отнася за:
 Кълъраш (Румъния) - град в източната част на Румъния (Мунтения) на левия бряг на Дунав, близо до Силистра;
 Кълъраш (окръг) – окръг (жудец) в Румъния с център Кълъраш;
 Кълъраш (Молдова) – град в Централна Молдова;
 Кълърашки район – район в Молдова с център Кълъраш.